JBrout é um software livre de gestão de fotografias ao formato JPEG.

Criado em 2002 por Marco Lentz, haver multiplataformas (GNU/Linux et Windows) e distingue-se pela possibilidade, através de uma conversão simples, de associar palavras-chaves às fotografias (des tags IPTC) e de efectuar investigações empurradas sobre estas palavras-chaves.

O "software" permite navegar:
 por álbum (função similar um explorador de ficheiros),
 por tag (que pode-se criar soi-même e classificar por categorias/subcategorias),
 ou por período (utilizando os dados EXIF, jBrout classifica por dia/meses).

Numerosas funções são integradas ao "software", de modo que seja possível:
 de efectuar rotações de fotografia sem perda,
 de utilizar e alterar as informações EXIF,
 de criar uma galeria HTML,
 de exportar fotografias sobre uma conta Flickr ou Picasa Web Álbum,
 de alterar as fotografias seleccionadas com um outro programa,
 de utilizar um sistema de cesto para seleccionar as imagens.

As vantagens de Jbrout 

 As palavras-chaves são armazenadas nas fotografias (utilizando os metadatuns IPTC), o que facilita a troca: quando envia-se uma fotografia, envia-se também as palavras-chaves associadas. Esta maneira de armazenar a informação oferece certa perenidade dos dados dado que as palavras-chaves não dependem de um ficheiro externo.
 JBrout utiliza as vinhetas (foto miniatura) contidas na fotografia (informações EXIF), o que evita criar ficheiros supérfluos sem estar a perder a vantagem de certa rapidez de afixação dos resumos.
 JBrout é capaz de gerir uma grande colecção de fotografias, e de maneira muito rápida.

As restrições de Jbrout 
 

 JBrout gere de momento apenas o formato JPEG, formato correntemente utilizado pelos aparelhos fotografias numéricas (APN).

Relações externas 
  Sítio oficial

  Grupo de discussão

  Ajuda em linha

Software livre
GNOME